John Patrick (1898–1959) – kétszeres olimpiai bajnok amerikai rögbijátékos és üzletember
 John Patrick (1905–1995) – amerikai drámaíró, forgatókönyvíró
 John Patrick (1968–) – amerikai kosárlabdázó és edző
hasonló néven
 John Patrick Shanley (1950–) – amerikai drámaíró, forgatókönyvíró, filmproducer
 John Joe Patrick Finn (2003–) – spanyol labdarúgó